Becque ist der Familienname folgender Personen: 

 Henry Becque (1837–1899), französischer Librettist 
 Réginald Becque (* 1972), französischer Fußballer 

Becque steht für: 

 Peene Becque, rechter Nebenfluss der Yser 
 Zwyne Becque, linker Nebenfluss der Yser

Siehe auch:
 Beck